Bastards může být:

 Bastards (album, Cerebral Fix) – album skupiny Cerebral Fix z roku 1991
 Bastards (album, Motörhead) – album skupiny Motörhead z roku 1993
 Bastards (album, Saigon Kick) – album skupiny Saigon Kick z roku 1999
 Bastards (album, Björk) – album hudebnice Björk z roku 2012